Сен-Жерме́н — французское произношение имени святого Германа Парижского.

Персоналии 
 Граф Сен-Жермен (1712—1784) — дипломат, алхимик и оккультист.
 Сен-Жермен, Клод-Луи де (1707—1778) — граф, французский военный деятель, участвовал в 7-летней войне, разбил герцога Брауншвейгского. С 1775 военный министр, предложил план реформ. Написал «Memoires».
 Сен-Жермен, Табита (ранее также известная как Паулина Гиллис; род. 1976) — канадская киноактриса и актриса озвучивания американского происхождения.

Топонимы

Бельгия 
 Сен-Жермен () — коммуна в Бельгии.

Франция 
 Сен-Жермен () — коммуна во французском департаменте Ардеш региона Рона — Альпы.
 Сен-Жермен () — коммуна во французском департаменте Верхняя Сона региона Франш-Конте.
 Сен-Жермен () — коммуна во французском департаменте Вьенна региона Пуату — Шаранта.
 Сен-Жермен () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Сен-Жермен () — коммуна во французском департаменте Об региона Шампань — Арденны.
 Сен-Жерменский квартал — район в Париже.

Канада 
 Сен-Жермен () — муниципалитет в канадской провинции Квебек.

Другое 
 «» — название французских футбольных и гандбольного клубов из Парижа.
 Бульвар Сен-Жермен — бульвар в Париже.

См. также 
 Сен-Жермен-де-Пре (значения)
 Сен-Жермен-ан-Ле (округ)
 Сен-Жермен-ан-Ле  — город в департаменте Ивелин.
 Сен-Жермен-Бопре
 Сен-Жермен-д’Экто
 Сен-Жермен-де-Вибрак
 Сен-Жермен-де-Жу
 Сен-Жермен-де-Ливе
 Сен-Жермен-де-Люзиньян
 Сен-Жермен-де-Марансен
 Сен-Жермен-де-Модеон
 Сен-Жермен-де-Монгомри
 Сен-Жермен-де-Саль
 Сен-Жермен-де-Тальванд-ла-Ланд-Вомон
 Сен-Жермен-де-Фоссе
 Сен-Жермен-дю-Криу
 Сен-Жермен-дю-Пер
 Сен-Жермен-дю-Сёдр
 Сен-Жермен-ла-Бланш-Эрб
 Сен-Жермен-Ланго
 Сен-Жермен-ле-Вассон
 Сен-Жермен-ле-Паруас
 Сен-Жермен-ле-Рошё
 Сен-Жермен-ле-Сенайи
 Сен-Жермен-л'Осеруа
 Сен-Жермен-Сурс-Сен
 Сен-Жермен-э-Мон